Yusuke Hayashi (Morioka, 23 de janeiro de 1990) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no Urawa Red Diamonds.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Thespakusatsu Gunma